Zatyki ist polnischer Ortsname in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Zatyki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, bis 1945: Satticken, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Zatyki (Olecko), Dorf im Powiat Olecki, bis 1938: Sattycken, 1938 bis 1945 Satticken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Zatyki (Zalewo), Dorf im Powiat Iławski, bis 1945: Kattern, Kreis Mohrungen, Ostpreußen